Серия A 2002 () — 44-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Второй этап

Сводная таблица

Лигилья

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора 2002 на rsssf.com

2002
Эквадор
2002 год в Эквадоре